Ripe of RIPE kan verwijzen naar:

Ripe (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona
Réseaux IP Européens (RIPE)
Ripe (film), een Amerikaanse film uit 1996